SDR kan syfta på

Särskilda dragningsrätter, Internationella valutafonden
Sveriges Dövas Riksförbund
Svensk Direktreklam
Software-defined radio (SDR)